Elisabeth Alexejevna född Louise av Baden 24 januari 1779 i Karlsruhe i Baden, död 16 maj 1826 i Belyov i Ryssland, var en rysk kejsarinna (tsaritsa), gift med tsar Alexander I av Ryssland. Hon var kejsarinna 1801–1825. Hennes syster, Fredrika av Baden, var svensk drottning, gift med Gustav IV Adolf.

Biografi 
Elisabeth föddes i dagens Tyskland som Louise, dotter till arvstorhertig Karl Ludvig av Baden och Amalia av Hessen-Darmstadt. År 1792 fördes hon och hennes syster Fredrika till Ryssland, där Katarina den stora valde ut Louise som brud åt storfurst Alexander. Hon konverterade till den ortodoxa tron, döptes till Elisabeth Alexejevna och gifte sig med Alexander 28 september 1793. 

Relationen mellan Elisabeth och Alexander var de första åren lycklig. De hade båda blivit förtjusta i varandras skönhet och blivit ömsesidigt förälskade. Relationen svalnade dock efter några år och de hade sedan båda andra förhållanden vid sidan av. Hon fick två döttrar, som dock båda dog strax efter födelsen. Elisabeth hade 1796–1799 en relation med makens vän, den polske fursten Adam Jerzy Czartoryski, och då hon 1799 födde en dotter troddes han allmänt vara fadern; hennes svärfar påpekade öppet att dottern var svarthårig medan båda föräldrarna var blonda. År 1806 födde hon en dotter vars far ryktades vara stabskaptenen Alexis Okhotnikov, med vilken hon då hade en relation. Relationen med Alexander var under största delen av hans regeringstid artig och distanserad. Paret levde separerade och träffades sällan förutom vid måltiderna och i offentliga sammanhang. 

Elisabeth var aldrig särskilt populär i Ryssland eller i kejsarfamiljen. Hon beskrivs som vacker, romantisk och charmfull men också som reserverad, tillbakadragen och intresserad av läsning och ensamhet. Hon hade en dålig relation till sin svärfar tsar Paul I av Ryssland och stödde år 1801 kuppen mot honom, som hon var informerad om och också närvarade vid. Elisabeth stödde Alexanders napoleonfientliga politik och gav honom också sitt stöd vid nödvändiga kritiska tillfällen, men var annars inte politiskt aktiv. Hon utförde lojalt sina representationsplikter som kejsarinna men föredrog privatlivet. Hon åtföljde Alexander till Wienkongressen 1815. 

På 1820-talet, då deras respektive relationer avslutats, återupptog Elisabeth och Alexander sitt förhållande och försonades, vilket uppväckte allmän förvåning. Elisabeths hälsa hade försämrats och hon ordinerades ett varmare klimat, och paret tillbringade året 1825 tillsammans i ett hus vid Azov. Där avled Alexander, något Elisabeth tog mycket hårt. Hon avled själv av en hjärtinfarkt under återvägen till Sankt Petersburg.

Barn 
 Maria (1799–1800) 
 Elisabeth (1806–1808)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

Födda 1779
Avlidna 1826
Kvinnor
Personer från Karlsruhe
Romanov
Rysslands kejsarinnor